44 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego – jeden ze związków operacyjno-taktycznych  Imperium Rosyjskiego w czasie I wojny światowej. Rozformowany na początku 1918 r. 

Korpus wchodził w skład armii:
 10 Armii (5.12.1915 - 1.12.1916)
 4 Armii (1.02.1916 - 1.03.1917)
 7 Armii (od 18.04.1917)
 Armii Specjalnej (16.05 - grudzień 1917)

Dowódcy Korpusu:
 gen. lejtnant N. A. Brzozowskij (czerwiec 1916 - kwiecień 1917)
 gen. lejtnant P. M. Wołkoboj (od kwietnia 1917)

Bibliografia 
 A. K. Zalesskij I mirowaja wojna. Prawitieli i wojennaczalniki. wyd. WECZE Moskwa 2000.

Armia Imperium Rosyjskiego